XL Airways steht für:

 XL Airways France, französische Charter-Fluggesellschaft
 XL Airways Germany, eine ehemalige deutsche Charter-Fluggesellschaft
 XL Airways UK, eine ehemalige britische Charter-Fluggesellschaft